Little Girl – singolo di Sandra del 1985
Little Girl (With Blue Eyes) – singolo dei Pulp del 1985
Little Girl – singolo di Reba McEntire del 1989
Little Girl – singolo di Raf del 1999
Little Girl – singolo dei Dokken del 2002
Little Girl – singolo di Miwa del 2010